Catherine Carr (natation) (1954-), nageuse américaine
Catherine Carr (scénariste) (1880-1941), scénariste américaine